Bayern - nome alemão da Baviera.
 Bayern de Munique - clube de futebol da Alemanha.
 BayernLB - banco da Alemanha.

Ver também
 Bayer (desambiguação)